Il CAF Women's Futsal Championship è un torneo di calcio a 5 organizzato dalla CAF e riservato alle selezioni nazionali africane femminili.

Edizioni

Vittorie